Viseu (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Viseu (district), een district in Portugal
Viseu (Portugal), een stad in Portugal
Vișeu, een rivier in Roemenië